Olzscha ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Olzscha (1898–1970), deutscher Sprachwissenschaftler
 Reiner Olzscha (1912–1947), deutscher Hygieniker und Offizier